Mike Pellegrims (né le  à Anvers en Belgique) est un joueur belge de hockey sur glace. Il possède aussi la nationalité allemande.

Carrière de joueur
Rare joueur belge à jouer dans une ligue élite de haut calibre, il participe au Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis plusieurs années. Il a été nommé à plusieurs reprises meilleur défenseur de son groupe au Championnat du monde en plus de remporter plusieurs championnats ses équipes.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club

|1985-1986 ||Olympia Heist op den Berg ||Ligue de Belgique ||17 ||9 ||24 ||33 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 ||Olympia Heist op den Berg ||Ligue de Belgique ||23 ||11 ||26 ||37 ||52 ||12 ||8 ||3 ||11 ||4
|-
|1987-1988 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||28 ||8 ||19 ||27 ||30 ||14 ||3 ||12 ||15 ||20
|-
|1988-1989 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||26 ||10 ||17 ||27 ||54 ||17 ||5 ||12 ||17 ||28
|-
|1989-1990 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||28 ||11 ||14 ||25 ||26 ||12 ||5 ||6 ||11 ||14
|-
|1990-1991 ||IJshockey Club Utrecht ||Eredivisie ||24 ||6 ||29 ||35 ||64 ||10 ||2 ||6 ||8 ||12
|-
|1991-1992 ||Smoke Eaters de Geleen ||Dutch Cup ||5 ||4 ||7 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||30 ||15 ||22 ||37 ||68 ||8 ||2 ||6 ||8 ||12
|-
|1992-1993 ||Smoke Eaters de Geleen ||Dutch Cup ||5 ||1 ||8 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||24 ||12 ||26 ||38 ||46 ||16 ||7 ||9 ||16 ||18
|-
|1993-1994 ||Smoke Eaters de Geleen ||Dutch Cup ||7 ||6 ||15 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Smoke Eaters de Geleen ||Eredivisie ||17 ||15 ||33 ||48 ||24 ||22 ||14 ||25 ||39 ||68
|-
|1994-1995 ||Albatros de Brest ||Élite ||28 ||3 ||14 ||17 ||28 ||9 ||4 ||4 ||8 ||33
|-
|1995-1996 ||Albatros de Brest ||Élite ||23 ||11 ||14 ||25 ||17 ||12 ||3 ||8 ||11 ||24
|-
|1996-1997 ||Adler Mannheim ||DEL ||50 ||9 ||19 ||28 ||42 ||9 ||1 ||5 ||6 ||14
|-
|1997-1998 ||Adler Mannheim ||EHL ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Adler Mannheim ||DEL ||45 ||12 ||13 ||25 ||51 ||10 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
|1998-1999 ||Adler Mannheim ||EHL ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|1998-1999 ||Adler Mannheim ||DEL ||61 ||6 ||32 ||38 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Capitals de Berlin ||DEL ||56 ||11 ||25 ||36 ||111 ||6 ||2 ||0 ||2 ||57
|-
|2000-2001 ||Capitals de Berlin ||DEL ||37 ||7 ||12 ||19 ||34 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2001-2002 ||DEG Metro Stars ||DEL ||59 ||5 ||32 ||37 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||DEG Metro Stars ||DEL ||48 ||7 ||15 ||22 ||69 ||5 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2003-2004 ||DEG Metro Stars ||DEL ||52 ||8 ||31 ||39 ||82 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 ||DEG Metro Stars ||DEL ||52 ||5 ||12 ||17 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||DEG Metro Stars ||DEL ||52 ||3 ||16 ||19 ||68 ||13 ||0 ||1 ||1 ||35
|-
|2006-2007 ||Kassel Huskies ||2. Bundesliga ||49 ||8 ||42 ||50 ||84 ||10 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2007-2008 ||Kassel Huskies ||2. Bundesliga ||46 ||6 ||25 ||31 ||74 ||15 ||3 ||9 ||12 ||16
|-
|2008-2009 ||EC Klagenfurt AC ||ÖEL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||12 ||1 ||1 ||2 ||14
|-
|2008-2009 ||Kassel Huskies ||DEL ||36 ||1 ||12 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales

|1989 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde Pool D || 4 || 2 || 4 || 6 || 8 ||align="left"|
|-
|1990 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde Pool C || 8 || 2 || 5 || 7 || 10 ||align="left"|
|-
|1992 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde Pool C Groupe A || 5 || 2 || 5 || 7 || 8 ||align="left"||-
|1993 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde Pool C || 3 || 2 || 5 || 7 || 12 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde div.2 Groupe A || 5 || 2 || 3 || 5 || 14 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2003 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde div.2 Groupe B || 5 || 4 || 9 || 13 || 12 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2004 ||align="left"| Belgique ||align="left"| Championnat du monde div.1 Groupe A || 5 || 0 || 2 || 2 || 14 ||align="left"|Trophées et honneurs personnelsChampionnat du monde1989 : nommé meilleur défenseur du Pool D
1990 et 1992 : nommé meilleur défenseur du Pool C
2002 : nommé meilleur défenseur de la division 2Deutsche Eishockey-Liga1997, 1998 et 1999 : remporte le championnat de la ligue avec les Adler Mannheim
2001 : nommé dans l'équipe d'étoiles
2002, 2004 et 2005 : participe au Match des étoiles de la ligue2. Bundesliga'''
2008 : remporte le championnat de la ligue avec les Kassel Huskies

Notes et références

Voir aussi

Naissance en avril 1968
Naissance à Anvers
Joueur international belge de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace